Я знаю, что вы снимали этим летом () — американский фильм ужасов 2000 года режиссёра Майлза Фельдмана.

Сюжет 
Двое молодых людей создают своего рода реалити-шоу, в котором участвуют девушки без комплексов. Они расставляют по дому, где проходит шоу, веб камеры и транслируют все действия через интернет. Для этого был проведён кастинг и нанят администратор, реализующий трансляцию. Однако среди девушек имеется скромная и закомплексованная девушка, ставшая главной героиней. В то же время в доме появляется некий человек, который начинает последовательно убивать участниц.

В ролях 
 Джена Романо — Мэри
 Адам Уинер — Алекс
 Тоня Ричардсон — Рикки
 Трэвис Шейкспир — Алекс
 Кери-Энн Телфорд — Дженнифер
 Ванесса Натманн — Хэйди
 Шеннон Хатчинсон — Лиза
 Лори Сирл — Сара
 Райан Бун — Ренди
 Кевин Пасс — Ньют
 Айва Хаспергер — Нэнси
 Эрик Адам Уиттгрен — Аллен
 Роб О’Малли — Рики
 Скотт Берман — Тим
 Алек Дежймс — Убийца

Интересные факты 
 К концу фильма число убийств доходит до 13.

 В России фильм выпускался на VHS и позиционировался, как продолжение фильмов серии «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — обложка была оформлена в том же стиле, что и издание первой части от компании WEST. Интересно, что фильм не только не имеет ничего общего со знаменитой франшизой, но и является низкобюджетным эротическим триллером.

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2000 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на лесбийскую тематику
Независимые фильмы США